Aveiro může být:
 v Portugalsku:
 okres Aveiro
 město Aveiro
 distrikt Aveiro
 Aveiro (Pará) – město v Brazílii

Externí odkazy